Nabi peut désigner :

 Nabi, un mouvement artistique postimpressionniste

Toponyme 
 Nabi-Sanrgo, une localité du Burkina Faso

Patronyme 
 Mohammad Nabi (1985-), joueur de cricket afghan

Titre 
 Nabi est un film sud-coréen de Moon Seung-wook sorti en 2001